Dennis Stewart (acteur) (1947-1994), Amerikaans acteur
Dennis Stewart (judoka) (1960), Brits judoka